Verneuil puede referirse a: 

 Proceso de Verneuil, método de fabricación sintética de piedras preciosas.
 Auguste Verneuil, químico francés desarrollador del anterior método.

En geografía:
 Verneuil, comuna francesa situada en Charente.
 Verneuil, comuna francesa situada en Cher.
 Verneuil, comuna francesa situada en Marne.
 Verneuil, comuna francesa situada en Nièvre.